Garínoain är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Navarra och regionen Navarra, i den nordöstra delen av landet,  km nordost om huvudstaden Madrid. Garínoain ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Garínoain är kuperad åt nordost, men åt sydväst är den platt. Den högsta punkten i närheten är Monte San Pelayo,  meter över havet,  km öster om Garínoain. Runt Garínoain är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Tafalla,  km söder om Garínoain. Trakten runt Garínoain består till största delen av jordbruksmark.

Kustklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Navarra